Faiad, Fayad of Fayadh es un apellido de origen árabe. Puede referirse a:
 Álvaro Fayad, guerrillero colombiano.
 Ashraf Fayadh, poeta palestino residente en Arabia Saudita.
 Omar Fayad, político mexicano.
 Víctor Fayad, abogado y político argentino.
 Zulma Faiad, actriz y vedette argentina.